Sui sentieri del West (The Outcasts) – serie televisiva della ABC del 1968
The Outcasts – gruppo musicale irlandese
The Outcasts – film diretto da Robert Wynne-Simmons del 1984
The Outcasts – film diretto da Peter Hutchings del 2017

Pagine correlate 
Outcasts
The Outcast
Outcast